Engelse benaming voor het element zuurstof
 Oxygen (film), een film uit 1999
 Oxygen (televisiezender), een Amerikaanse televisiezender